Јадранска лига у кошарци 2007/08. je 7. сезона регионалне кошаркашке Јадранске лиге. Због спонзорског уговора са Новом љубљанском банком лига се другу сезону заредом званично назива НЛБ лига. Ове сезоне је учествовало 5 тимова из Србије, 4 из Хрватске, 3 из Словеније и по 1 клуб из Босне и Херцеговине и Црне Горе.

Клубови у сезони 2007/08.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Плеј-оф четвртфинале 

Осам најбоље пласираних екипа из лигашког дела улази у четвртфинале. У четвртфиналу укрштају се клубови по систему 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Игра се на две победе, тако што се прва и евентуално трећа утакмица играју на терену боље пласиране екипе, а друга на терену лошије пласиране екипе из лигашког дела.

Турнир четворице (Фајнал-фор) 
Фајнал-фор у сезони 2007/08. одржан је 25. и 26. априла 2008. у Хали Тиволи у Љубљани. На завршном турниру су учествовали Партизан Игокеа и Хемофарм ШТАДА из Србије, Задар из Хрватске и Унион Олимпија из Словеније. Према пропозицијама у полуфиналу су се састали победници првог и четвртог, односно другог и трећег четвртфиналног пара.

Полуфинале

Финале

Статистички најбољи играчи

Поени

Скокови

Асистенције

МВП рангирање

Најкориснији играчи кола

Клубови НЛБ лиге у европским такмичењима

Спољашње везе 

 Званичан сајт Јадранске лиге на енглеском

Сезоне Јадранске лиге у кошарци
Сезона 2007/08. у српској кошарци
Сезона 2007/08. у европској кошарци